Radegund ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Radegundis (Name)
 abweichende Schreibweise von Radegunde (* um 520; † 587), Gründerin der Abtei Ste-Croix, Ehefrau des fränkischen Königs Chlothar I.
 der Arbeitstitel von Ein verborgenes Leben (Film), deutsch-amerikanisches Filmdrama von Terrence Malick (2019)

Siehe auch:
 Sankt Radegund